Miano ima više značenja:
 Miano, Messina
 Miano, Parma
 Miano, Teramo